Le nom Édouard Husson peut désigner :
 Édouard Husson (1815-1883), historien et journaliste français connu sous le pseudonyme d'Édouard Fleury ;
 Édouard Husson (1872-1958), un mathématicien français ;
 Édouard Husson (1969-), un historien français.